Froidmont

 Froidmont est un hameau de la commune de Bailleul-sur-Thérain situé au pied du mont César où fut érigée l'abbaye de Froidmont.
 Froidmont est une section de la ville belge de Tournai.
 Froidmont-Cohartille est une commune du département de l'Aisne.
 Froidmont est un autre nom, vieilli, de la colline de Coudenberg à Bruxelles.